Блерсвил има више значења:
 Блерсвил (Џорџија)
 Блерсвил (Пенсилванија)